Autocesta A1, autocesta u Hrvatskoj
Autocesta A1 (BiH), autocesta u Bosni i Hercegovini
Trakijska autocesta, autocesta u Bugarskoj